Turneul de tenis de la Roland Garros din 2018 a fost un turneu de tenis de nivel Grand Slam care s-a jucat în aer liber pe terenuri de zgură, la Stade Roland Garros, Paris, în perioada 27 mai – 10 iunie 2018. Rafael Nadal (Spania) a fost campionul en-titre la simplu masculin și a câștigat cel de-al 11-lea titlu de la French Open. Simona Halep (România) a câștigat primul ei titlu de Grand Slam la simplu feminin.

A fost cea de-a 122-a ediție a Openului Francez și al doilea eveniment de Grand Slam din 2018. Jeļena Ostapenko a fost campioana en-titre la simplu feminin, dar a pierdut în primul tur în fața Kateryna Kozlova. Acesta a fost primul Open Francez din 1992 în care atât competiția masculină, cât și cea feminină de simplu au fost câștigate de capii de serie nr.1.

Câștigători
La simplu masculin, spaniolul Rafael Nadal, câștigă pentru a doua oară consecutiv și obține în total unsprezece titluri la Roland Garros, egalând recordul deținut de australianca Margaret Court. În total, Nadal câștigă al 17-lea titlu de Grand Slam din douăzeci și patru de finale, menținând-se în spatele lui Federer (20 de titluri).

Simplul feminin a fost câștigat de românca de 26 de ani Simona Halep, care a câștigat primul ei trofeu de Grand Slam în cea de-a patra finală la care participă. A devenit a doua campioană a României la Roland Garros, după victoria Virginiei Ruzici, de acum 40 de ani.

Dublul masculin a adus victoria perechii franceze Pierre-Hugues Herbert și Nicolas Mahut, care au câștigat al treilea Grand Slam la dublu și au devenit a treia pereche franceză care a triumfat la  Roland Garros. 

Dublul feminin s-a încheiat cu victoria cuplului Barbora Krejčíková și Kateřina Siniaková, în vârstă de 22 de ani, care au câștigat primul titlu de Grand Slam. Au devenit a treia pereche cehă care a câștigat Roland Garros-ul.

Dublul mixt a fost câștigat de cuplul taiwanezo-croat Latisha Chan și Ivan Dodig, care au câștigat primul lor trofeu la dublu mixt și al doilea la general.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte
Mai jos sunt o serie de tabele pentru fiecare dintre competiții care arată punctele de clasare oferite pentru fiecare probă.

Premii în bani
Valoarea totală a premiilor pentru ediția 2018 a fost de 39.197.000 de euro. Câștigătorii titlului de simplu masculin și feminin primesc 2.200.000 de euro, o creștere de 100.000 de euro față de 2017.

* per echipă

Note

Legături externe
 Roland Garros

2018
2018 în tenis